

Springstof 
 2,4,6-trinitrotolueen, een explosieve stof die veel wordt gebruikt vanwege een grote explosieve kracht
 een referentie aan TNT-equivalent, maat voor explosiekracht

Bedrijf 
TNT N.V., het bedrijf waaruit PostNL en TNT Express voortkwamen
 TNT Express, een internationaal post- en logistiekbedrijf
TNT Post merknaam (en tot 2011 de officiële naam) van PostNL
 TNT (televisiezender) (Turner Network Television)

Film  
 T.N.T. (film), een film van Robert Radler met Olivier Gruner

Literatuur 
 TNT (strip), een strip van de scenaristen André-Paul Duchateau en Loup Durand en de tekenaars Christian Denayer en Frank Brichau
 Tony Nicholas Twin (boekenreeks), een boekenreeks van Michaël Borgia

Muziek 
 T.N.T (album), een album van rockband AC/DC uit 1975
 T.N.T. (nummer), een nummer van het gelijknamige album
 TNT (band), een Noorse hardrockgroep
 Technoboy & Tuneboy (TNT), een Italiaanse hardstyleact